En biología y antropología:
 la evolución biológica, el proceso continuo de transformación de las especies.
 la evolución humana, el proceso de transformación de la especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual;
 la evolución molecular, los cambios en la secuencia de  nucleótidos del ADN;
 la evolución de una enfermedad, la secuencia de acontecimientos que ocurren en el organismo humano hasta que se desarrolla la enfermedad;
 la biología evolutiva, el área de la biología que estudia el cambio de las especies;
 la evolución convergente o convergencia evolutiva y evolución en paralelo, fenómenos evolutivos por el que organismos diferentes tienden a desarrollar características semejantes;
 la evolución alopátrica, formación de especies por aislamiento geográfico;
 la evolución cuántica, estudia la velocidad o ritmo del cambio evolutivo;
 la evolución del sexo o reproducción sexual en los seres vivos;
 la evolución cultural, el conjunto de cambios en las costumbres, valores y leyes de una sociedad;
 la evolución tecnológica o teoría del desarrollo histórico de la tecnología.

En física:
 la evolución temporal de un sistema físico, o conjunto de ecuaciones diferenciales o de otro tipo cuantifican los cambios en el tiempo de un sistema dinámico.
En geología y mineralogía:

 la evolución mineral, la secuencia de cambios en la mineralogía en planetas y lunas hacia una mayor complejidad como resultado de cambios en los entornos físico, químico y biológico.;

En astronomía:

 la evolución estelar, la secuencia de cambios que una estrella experimenta a lo largo de su existencia;

En el arte:
 la novela Evolución;
 la película Evolución, película de 2001;
 la banda Evolución, grupo de rock de Costa Rica.

En automovilismo:
 la evolución, es cada versión, que una marca saca de un automóvil de carreras con intención de mejorar a la anterior.

Otros usos:
 Evolución. Grupo de lucha libre.
 Evolución, coalición política argentina.